

Halfweg est un toponyme signifiant à mi-chemin :

 Halfweg, hameau de la commune de Beemster, Hollande-Septentrionale
 Halfweg, hameau de la commune de Kollumerland en Nieuwkruisland, Frise
 Halfweg, hameau de la commune de Lisse, Hollande-Méridionale
 Halfweg, village de la commune de Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Hollande-Septentrionale
 Halfweg, hameau de la commune de Staphorst, Overijssel
 Halfweg, hameau de l'île de Terschelling

Cinéma 
 Halfweg, film belge de Geoffrey Enthoven dont la sortie est prévue en 2014.

Homonymie de toponyme